Collegio elettorale di Lamezia Terme – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1968 al 1993, già collegio elettorale di Nicastro dal 1948 al 1993
Collegio elettorale di Lamezia Terme – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005